Swiss Super League 2009-10 – 113 edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii. Oficjalna nazwa AXPO Super League pochodzi od głównego sponsora. Sezon rozpoczęto 11 lipca 2009, a zakończono w maju 2010. Tytułu mistrzowskiego broni drużyna FC Zürich.

Drużyny 
W Axpo Super League 2009/2010 występuje 10 zespołów, które walczą o tytuł Mistrza Szwajcarii w piłce nożnej 2010:

Rozgrywki

Tabela

Baraże o Super League 
Drużyna, która zajmie 9 pozycję Super League, zagra dwumecz przeciwko wicemistrzowi drugiej ligi szwajcarskiej.

Wyniki

Pierwsza część sezonu

Druga część sezonu

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Liga szwajcarska

30 bramek
  Seydou Doumbia ()

21 bramek
  Marco Streller ()
  Cristian Florin Ianu ()
  Émile Lokonda Mpenza ()

Linki zewnętrzne 
 Super league website
 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii